Hyde Park (Chisinau), een park in Chisinau
 Hyde Park (Hoofddorp), een nieuwbouwproject in Hoofddorp
 Hyde Park (Londen), een koninklijk park in Londen
 Hyde Park (Osnabrück), een zaal in Osnabrück
 Hyde Park (stadion), een stadion in Glasgow
 Hyde Park (Sydney), een park in Sydney

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Hyde Park (Massachusetts)
Hyde Park (New York)
Hyde Park (Pennsylvania)
Hyde Park (Utah)
Hyde Park (Vermont)

Zie ook
Heidepark, doorverwijspagina
Hydepark (Doorn) - Een landgoed in de Nederlandse provincie Utrecht